Guillermina Carolina de Dinamarca (en danés: Vilhelmine Caroline af Danmark; en alemán: Wilhelmine Karoline von Dänemark; Copenhague, 10 de julio de 1747-Kassel, 14 de enero de 1820) fue una princesa danesa de la Casa de Oldemburgo por nacimiento, y electora de Hesse-Kassel por matrimonio.

Nacimiento 

Guillermina Carolina era hija del rey Federico V de Dinamarca (1723-1766) y su primera consorte, la princesa Luisa de Gran Bretaña (1724-1751), hija del rey Jorge II de Gran Bretaña. Entre sus hermanos se contaban el rey Cristián VII de Dinamarca y la landgravina Luisa de Hesse-Kassel, que además era su concuñada.

Matrimonio 

El 1 de setiembre de 1764 contrajo matrimonio en el palacio de Christiansborg con el elector Guillermo I de Hesse-Kassel (1743-1821), conde de Hanau, uno de los monarcas más acaudalados de su época, además de ser su primo por ser ambos nietos del rey Jorge II de Gran Bretaña. Pese al parentesco entre ambos y la amistad por haberse criado el príncipe en la corte de Dinamarca, el matrimonio fue infeliz: su marido le fue infiel y tuvo numerosos amantes, con quienes llegaría a tener más de veinte hijos naturales. La propia Guillermina fue descrita como hermosa, distante, amable, compasiva. Su apego a Dinamarca siempre se mantuvo vivo y muy fuerte: todavía en 1804 hablaba danés sin ninguna inflexión.

Guillermo sucedió en 1785 a su padre, Federico II (1720-1785), como landgrave de Hesse-Kassel con el nombre de Guillermo IX y luego en 1803 se convirtió en príncipe elector como Guillermo I en premio al apoyo brindado a Prusia contra el Imperio francés.

En 1766 su hermana menor, Luisa de Dinamarca, se casó con el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, hermano de su esposo Guillermo, con lo que se estrecharon aún más los lazos que unían a la familia real danesa con la hessiana, vínculo que terminaría llevando al trono a Cristián IX de Dinamarca.

En 1806, su esposo entró a formar parte de la Cuarta Coalición contra Napoleón Bonaparte, tras la derrota del ejército prusiano. Francia creó el Reino de Westfalia (1807-1813) y lo cedió a Jerónimo Bonaparte, ocupando territorios del elector Guillermo I, por lo que éste y su familia debieron exiliarse.

Mientras duró la ocupación se instalaron en Schleswig, Praga y Berlín. Volverían a Kassel en 1813.

Descendencia 

 María Federica (1768-1839), princesa de Anhalt-Bernburg por su matrimonio con Alexis Federico Cristián de Anhalt-Bernburg.
 Carolina Amalia (1771-1848), segunda esposa del duque Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1772-1822).
 Federico (1772-1784), murió en la infancia.
 Guillermo II (1777-1847), sucesor de su padre. Casado con la princesa Augusta de Prusia.

Ancestros

Enlaces externos 

Princesas de Dinamarca del siglo XVIII (casa de Oldemburgo)
Landgravinas de Hesse-Kassel
Electoras de Hesse
Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Oldemburgo)
Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Nacidos en Copenhague
Consortes reales de la casa de Oldemburgo